Amerikai Egyesült Államok
 Fortson (Georgia)
 Fortson (Washington)